Mike Riley (trainer), een coach in het American Football
 Mike Riley (trombonist), een Amerikaans trombonist
 Mike Riley (scheidsrechter), een Engels voetbalscheidsrechter